Jaworowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Jaworowo, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Jaworowo, un village du powiat de Gniezno ;
 Jaworowo, un village du powiat de Słupca.